Ölsbach ist ein Gewässername:

 Ölsbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs, Mittelhessen.
 Ölsbach (Bröl), linker Zufluss der Bröl bei Homburg-Bröl, Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ölsbach (Holzbach), linker Zufluss des Holzbachs bei Giershofen, Stadt Dierdorf, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Ölsbach, gelegentliche Falschschreibung von Oehlsbach, auch Ilsbach, Mudersbach oder Seifen, rechter Zufluss der Sieg in Mudersbach, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Ölbach